Черне́цкий — польская фамилия.

Известные носители 
 
 Чернецкий, Аркадий Михайлович (род. 1950) — мэр Екатеринбурга (1992—2010).
 Чернецкий, Владимир Ильич (1930—2008) — учёный-математик, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997).
 Чернецкий, Иван Андреевич (род. 1929) — сталевар, Герой Социалистического Труда.
 Чернецкий, Исаак Исаевич (1852—1908) — военный капельмейстер и композитор, автор маршей «Голубая даль» и «Старинный марш».
 Чернецкий, Лев Исаакович (1875—1945) — военный капельмейстер, автор маршей «Дни нашей жизни» и «Юнаки», сын И. И. Чернецкого.
 Чернецкий, Николай Николаевич (род. 1959) — советский легкоатлет.
 Чернецкий, Семён Александрович (Соломон Исаевич Штембер; 1881—1950) — военный композитор и дирижёр, племянник И. И. Чернецкого.
 
 Чернецкий, Стефан (1599—1665) — польский военный деятель.
 Чернецкий, Франциск (1735—?) — один из участников польского заговора 1814 года в Томске.

Топоним 
 Чернецкий — хутор, Беловский район, Курская область
 Чернецкий — река в Онежском районе Архангельской области, приток Поньги.
 Чернецкий — остров в архипелаге Кузова на Белом море.

См. также 
 Чарнецкий